Циммерманн () — німецьке прізвище, у перекладі означає тесляр

 Беттіна Циммерманн (;  31 березня 1975, с. Гросбургведель під Ганновером) — німецька модель, акторка кіно й телебачення.
 Бодо Циммерманн (; 26 листопада 1886, Мец — 16 квітня 1963, Бонн) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Герберт Циммерманн (;  1954) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Геро Циммерманн (; 23 червня 1910, Берлін — 3 серпня 1941, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Еґон Циммерманн (; 1939—2019) — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон (1964).
 Йоганн Баптист Циммерманн (; 1680—1758) — баварський живописець та бароковий скульптор.
 Філіп Циммерманн (;  1954 р.) — автор операції шифрування і цифрового підпису повідомлень, файлів та іншої інформації (PGP), співзасновник і головний науковий співробітник глобальної корпорації зашифрованих комунікацій Silent Circle.
 Ян Циммерманн (;  1985) — колишній німецький футболіст, воротар.
 Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (;  10 березня 1958, Дюссельдорф) — німецька політична діячка, доктор філософії.

Примітки

Див. також 
 Циммерман

Німецькі прізвища
Прізвища від назви ремесла